Reudeup (Montasik), een plaats in Indonesië
Reudeup (Panteraja), een plaats in Indonesië
Reudeup (Meureubo), een plaats in Indonesië
Reudeup (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Reudeup (Meurah Mulia), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing